Чжан Інь'ін  (, 5 жовтня 1981) — китайська настільна тенісистка, олімпійська чемпіонка.

Виступи на Олімпіадах

Посилання 
 Досьє на sport.references.com 

Китайські настільні тенісисти
Китайські олімпійські чемпіони
Настільні тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2004
Настільні тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2008
Срібні призери Азійських ігор